Яблоневый — название населённых пунктов в России:

 Яблоневый — хутор в Суровикинском районе Волгоградской области.
 Яблоневый — посёлок в Бузулукском районе Оренбургской области.
 Яблоневый — посёлок в Красноярском районе Самарской области.
 Яблоневый — посёлок в Хасынском районе Магаданской области, упразднен в 2019 г.
 Яблоневый — посёлок в составе города Новоульяновск Ульяновской области.

См. также 
 Яблоневый Овраг
 Яблоневые